British Racing Motors ili BRM je bivša momčad Formule 1.

BRM su osnovali, neposredno nakon Drugog svjetskog rata, Raymond Mays i njegov suradnik Peter Berthon. Između 1954. i 1970., momčad je nastupala u Formuli 1 pod imenom Owen Racing Organisation.

Pobjede u Formuli 1

Vanjske poveznice 
BRM na f1-fansite.com 

Momčadi Formule 1
Formula 1 u Ujedinjenom Kraljevstvu